

Homonymie

Manga
 Iria - Zeiram the Animation

Toponyme 
 Iria (Ίρια en grec moderne), village grec du Péloponnèse.
 Iria Flavia, ancien nom de Padrón (Galice, Espagne).
 Iria-Mossi, une localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Iria-Yarcé, une localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso

Sigle 

 Institut de recherche en informatique et en automatique, créé en 1967 dans le cadre du Plan Calcul, devenu aujourd'hui l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
 Indice de Reconnaissance Interne des Achats